

O Veltman Report
O Veltman Report custou à Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia cerca de meio milhão de dólares e 8 anos de uma equipe de trabalho, e indicou que que em torno de 31% do  Desejado de Todas as Nações foi embasado em outros autores. Indicou que houve uso de um romance de ficção em alguns trechos. Os resultados foram publicados na revista Ministry americana (Ministry, October 1990). Órgão aficial para ministros da Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhecendo oficialmente que Ellen White embasou 31% do livro Desejado de Todas as Nações na obra de outros autores. Cerca de 10 pessoas trabalharam no projeto dirigido pelo Dr. Fred Veltman.

Pela profundidade e seriedade do trabalho, com o aval da Conferência Geral, não há quem possa contestar a palavra do Ph D. Fred Veltman.

O parecer jurídico de Vincent L. Ramik conclui, que na época não era crime copiar.

As cópias do relatório completo de 2.561 páginas foram distribuídas às bibliotecas das faculdades e universidades adventistas em todo o mundo. O relatório completo, incluindo seu sumário de 100 páginas, também está disponível on-line no website dos Arquivos da Associação Geral. Procure “Life of Christ Research Project” dentro de “Categories” em link à http://www.adventistarchives.org/.

Fred Veltman 

Dr. Fred Veltman PhD, em 1980 era diretor do departamento de religião do Pacific Union College. A administração há muito tempo sabia de todas as cópias de Ellen White, motivados com suas declarações em livros, revistas e folhetos:  "Antigamente Deus falou ao homem pela boca de 148 profetas e apóstolos. Em nossos dias Ele fala pelos testemunhos do Seu Espírito. Nunca houve um tempo em que Deus instruiu o seu povo mais diligentemente do que agora."  "Até agora quando eu envio um testemunho de aviso e reprovação, muitos declaram que é meramente a opinião da irmã White. No entanto você insulta o Espírito de Deus. Você sabe como o Senhor tem se manifestado, Ele mesmo através do espírito de profecia. O passado, o presente e futuro tem sido revelado perante mim.... Nestas cartas que eu escrevo e nos testemunhos, eu sustento: Eu estou lhe apresentando o que o Senhor me apresentou.  Eu não escrevo um artigo no folheto expressando meramente as minhas próprias idéias. É o que Deus me revelou em visão os preciosos raios de luz vindos do trono."

O parecer de Fred Veltman 
Muitos críticos de Ellen White usam o Relatório Veltman - Um documento publicado pela própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, refletindo uma pesquisa científica sobre as bases literárias de Ellen G. White - para tentar acusá-la de plágio. Antes de qualquer leitura sumária das críticas, deve-se deixar clara a conclusão final de Fred Veltman (1990), o próprio autor do relatório, sobre o tema:

Em uma tradução livre: "Como eu ressaltei em meu relatório, a investigação não se trata da questão de plágio. Enquanto nós não podemos liquidar esta questão aqui, nem desejo eu minimizar sua importância, a minha opinião pessoal é que ela não é culpada de tal prática (VELTMAN, 1990, p.14).

Este artigo está disponível para consulta no endereço http://www.adventistarchives.org/docs/MIN/MIN1990-12/index.djvu.

O objetivo do relatório não foi procurar indicações de plágio em suas obras mas a dependência literária.  VELTMAN, 1990, p. 14

"Eu tenho que admitir para começar, que no meu julgamento esse é o mais sério problema para enfrentar com referência à dependência literária de Ellen White. Isso atinge o coração da sua honestidade, sua integridade e portanto da sua honradez."'' Foram as palavras do PhD Fred Veltman após concluir suas pesquisas.

Ligações externas 
 Publicações Oficiais dos Adventistas do Sétimo Dia
 Revista Ministry - October 1990 (Oficial)
 Críticas a Ellen White
 Desire of AgesVeltman Report
 Ministry October 1990
 Biblioteca White Estate e Cópia do Veltman Report
 Foto do Veltman Report
 Revista Ministry - December 1990 (Oficial) - apresenta conclusões do Dr. Fred Veltman. que contradizem o que é afirmado acima!

Igreja Adventista do Sétimo Dia